Бушма́нов — русская фамилия.

Известные носители 
 Бушманов, Василий Борисович (1932—2023) — Герой Социалистического Труда.
 Бушманов, Дмитрий Владимирович (род. 1978) — российский футболист.
 Бушманов, Евгений Александрович (род. 1971) — советский и российский футболист; тренер.
 Бушманов, Николай Степанович (1911—1977) — советский офицер.

См. также 
  — немецкая фамилия